Frederik Hendrikstraat (Amsterdam), een straat in Amsterdam
 Frederik Hendrikstraat (Bredevoort), een straat in Bredevoort
 Frederik Hendrikstraat (Sneek), een straat in Sneek
 Frederik Hendrikstraat (Veldhoven), een straat in Veldhoven